Sarto ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sarto (bürgerlicher Name: Andreas Schneider; 1877–1951)
 Andrea del Sarto (1486–1530), Maler der italienischen Renaissance
 Antônio Sarto SDB (1926–2008), Bischof von Barra do Garças
 Clelia Sarto (* 1973), deutsche Schauspielerin italienischer Abstammung
 Giuseppe Sarto (1835–1914), Papst Pius X.
 Johannes de Sarto (15. Jahrhundert), franko-flämischer Komponist
 Leonardo Sarto (* 1992), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Otto Sauter-Sarto (bürgerlicher Name: Otto Sauter; 1889–1958), deutscher Schauspieler
 Simon Sarto († 1719), Architekt pfälzischer Kurfürsten

Siehe auch:
 Sardo
 Sarto Verlag